

Місто:
 Тернівка — адміністративний центр Тернівської міської громади Павлоградського району Дніпропетровської області

Села:
 Тернівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Тернівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Тернівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Тернівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Тернівка — Донецька область, Кальміуський район
 Тернівка — Житомирська область, Звягельський район
 Тернівка — Запорізька область, Запорізький район, Петро-Михайлівська сільська громада
 Тернівка — Запорізька область, Запорізький район  Новомиколаївська селищна громада
 Тернівка — Київська область, Обухівський район
 Тернівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Тернівка — Луганська область, Старобільський район
 Тернівка — Львівська область, Львівський район
 Тернівка — Севастополь, Балаклавський район
 Тернівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Тернівка — Сумська область, Конотопський район
 Тернівка — Черкаська область, Черкаський район

Місцевість:
 Тернівка — історична місцевість міста Миколаєва

Річки:
 Мала Тернівка — притока Самари
 Тернівка — притока Самари
 Тернівка — притока Синюхи
 Тернівка — притока Случі,  Житомирська область
 Тернівка — притока Удичу, Вінницька область

Транспорт:
 Тернівка — автостанція міста Тернівки

Тернівка () — село, Слободзейський район

Села:
 Тернівка — Саратовська область, Балашовський район
 Тернівка — Саратовська область, Енгельський район

Див. також 
 Тернівка (річка)
 Велика Тернівка
 Мала Тернівка